Jméno Jan Králík nosí více osob: 
 Jan Králík (fotbalista) (* 1987) - český fotbalista
 Jan Králík (hudební publicista) – český hudební publicista, matematik a lingvista